The Roman Spring of Mrs. Stone steht für:

 The Roman Spring of Mrs. Stone, Originaltitel von Der römische Frühling der Mrs. Stone, US-amerikanisch-britischer Film von José Quintero (1961)
 The Roman Spring of Mrs. Stone (2003), US-amerikanischer Fernsehfilm von Robert Allan Ackerman 
 The Roman Spring of Mrs. Stone: Looking for the Light in All the Dark Corners, US-amerikanischer Kurzfilm (2006)